Кржижовец () — польский дворянский герб.

Описание 
Щит пересечен. В верхнем лазоревом поле между двумя шестилучевыми золотыми звездами золотой полумесяц; в нижнем золотом — равноконечный красный крест.

На щите дворянский коронованный шлем. Нашлемник: три страусовых пера.

Герб используют 
Указанным гербом вместе с потомственным дворянством 02.10.1839 Всемилостивейше пожалован Николай Ружет.

Литература 

 Juliusz Ostrowski, Księga herbowa rodów polskich. Warszawa 1897
 
 Герб Ружетов внесен в 

Польские дворянские гербы
Гербы с изображением шестиконечных звёзд
Гербы с изображением полумесяца